Aronne ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonoro Aronne (1799–1887), italienischer Bischof der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Aaron